Ивашев — фамилия; имеет женскую форму .
 Ивашев, Василий Петрович (1797—1841) — ротмистр Кавалергардского полка, декабрист.
 Ивашев, Василий Петрович (1879—1950) — российский и советский инженер-железнодорожник.
 Ивашев, Пётр Никифорович (1767—1838) — российский военачальник, военный инженер.



См. также 
 Ивашёв
 Ивашов